

Localidades 

 Quincerot (Côte-d'Or)
 Quincerot (Yonne)

Desambiguações de topônimos